Alberto Fernández (1943) – calciatore spagnolo
 Alberto Fernández (1944) – attore argentino
 Alberto Fernández (1955-1984) – ciclista spagnolo
 Alberto Fernández (1959) – politico argentino
 Alberto Fernández (1961) – politico spagnolo
 Alberto Fernández (1981) – ciclista spagnolo
 Alberto Fernández (1983) – tiratore spagnolo
 Alberto Fernández (1984) – ciclista spagnolo
 Alberto Fernández (1999) – calciatore spagnolo
 Alberto Fernández Calderón (1926-?) - cestista peruviano